Alberto Parolini (1788-1867) – botanico italiano
 Elio Parolini (1945) – ex calciatore italiano
 Gianfranco Parolini (1925) – regista cinematografico italiano
 Pietro Giovanni Parolini (1789-1875) – compositore italiano